Cheraw, un peuple amérindien

Cheraw (Caroline du Sud)
Cheraw (Colorado)